Мазоловский сельсовет () — административная единица на территории Витебского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Мазолово.

География 
Территория Мазоловского сельсовета находится на северо-западе Витебского района, к северу от города Витебска.

Состав 
Мазоловский сельсовет включает 33 населённых пункта:

 Барановка — деревня
 Боровляны — деревня
 Букатино — деревня
 Буяны — деревня
 Герасимово — деревня
 Гребеница — деревня
 Должа — деревня
 Дреколье — деревня
 Дутчино — деревня
 Калиново — деревня
 Койтово — деревня
 Коновалово — деревня
 Королёво — деревня
 Красный Двор — деревня
 Лосвидо — деревня
 Лужесно — деревня
 Лужки — деревня
 Лущиха — деревня
 Мазолово — агрогородок
 Николаево — деревня
 Станция Лужесно — деревня
 Савченки — деревня
 Сокольники — деревня
 Судники — деревня
 Сущево — деревня
 Тетёрки — деревня
 Тригубцы — деревня
 Уголок — деревня
 Хайсы — деревня
 Храповичи — деревня
 Шалыги — деревня
 Шилы — деревня
 Щучино — деревня

Достопримечательности 
На территории сельсовета находится Музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнёво».

Примечания

Ссылки 
 Витебский райисполком
 Список ликвидированных, уничтоженных, сселённых, переименованных и других несуществующих населённых пунктов Мазоловского сельского Совета (неполный)
 Проблемы Мазоловского сельсовета

Сельсоветы Витебского района